Giannouli ist der Name von

 einem Gemeindebezirk der Stadt Larisa
 Tania Giannouli (* 1977), griechische Pianistin und Komponistin